Awash steht für:

 Awash (Fluss), ein Fluss in Äthiopien
 Awash (Stadt), eine Stadt in Äthiopien
 Awash-Nationalpark, ein Nationalpark in Äthiopien
 Mittlerer Awash, ein archäologischer Fundplatz in Äthiopien